De Coupe de la Ligue 2009/10 was de zestiende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 25 juli 2009 en eindigde op 27 maart 2010 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van Parijs. Olympique Marseille versloeg Girondins de Bordeaux met 3-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2010/11. Het was voor de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Marseille, onder leiding van oud-international Didier Deschamps, de Coupe de la Ligue won.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2009/10
Coupe de France 2009/10

2010
Bekervoetbal 2009/10